Сычёв (Сычёва) — русская фамилия.

Сычёв 
 
 
 
 
 Сычёв, Антон Андреевич (ро. 1994) — российский регбист.
 
 
 Сычёв, Вениамин Андреевич (1914—1989) — советский военно-морской деятель и учёный, вице-адмирал.
 
 Сычёв, Виталий Евгеньевич (род. 2000) — российский футболист.
 
 Сычёв, Владислав Александрович (род. 2002) — белорусский футболист.
 Сычёв, Вячеслав Владимирович (1933—2023) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, специалист в области термодинамики.
 
 Сычёв, Иван Иванович (1911—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Сычёв, Леонид Александрович — артист балета.
 Сычёв, Михаил Алексеевич (1901—1949) — советский организатор кинопроизводства, политработник.
 Сычев, Михаил Иванович (более известен как Франц Иванович Суховерхов; 1883—1918) — участник Гражданской войны в России, большевик, руководитель подполья в Томской губернии.
 Сычёв, Михаил Савельевич (1827—1905) — русский купец и предприниматель.
 Сычёв, Михаил Платонович (1921—2005) — советский партийно-административный руководитель, общественный деятель.
 
 
 Сычёв, Роман Алексеевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 
 Сычёв, Станислав Иванович (1937—2003) — украинский художник, один из создателей одесской школы неофициального искусства.



См. также

Примечания